Der Begriff Regiebetrieb bedeutet:

 eine Betriebsform für öffentliche Betriebe und Verwaltungen von Gebietskörperschaften; siehe Regiebetrieb (Gebietskörperschaft)
 vom Franchisinglizenzgeber selbst betriebene Einzelunternehmer; siehe Regiebetrieb (Franchising)
 militärischen Betrieb der Eisenbahnen in den französisch besetzten Gebieten während der Ruhrbesetzung; siehe Regiebetrieb (Eisenbahn)